Live at Woodstock — концертный альбом американского музыканта Джими Хендрикса и его новой группы Gypsy Sun and Rainbows, записанный 18 августа 1969 года на знаменитом фестивале Вудсток.

О концерте 
Джими Хендрикс должен был закрывать фестиваль в полночь, однако вследствие различных задержек он поднялся на сцену только в девять утра понедельника. Толпа, в разгар фестиваля достигавшая численности более 500 тысяч, сократилась до 35 тысяч.

Хендрикс выступил с огромной отдачей, ближе к концу выступления сыграв на гитаре интерпретацию Гимна США, впоследствии названную «классикой». Вьетнамская война была в разгаре, и звуковые эффекты электрогитары Хендрикса вызывали параллели со звуками насилия конфликта. Его сет продолжался два часа — один из длиннейших в его карьере.

Выход альбома на CD был приурочен к 30-летию Вудстока. Сведением занимался Эдди Крамер. Оба перкуссиониста, Джерри Велез и Юма Султан, а также ритм-гитарист Ларри Ли, были вымиксованы из окончательного варианта. Рецензенты встретили альбом довольно сдержанно, отмечая его сильную сторону в качестве «портрета эпохи», но отмечая, что Хендрикс, распустивший The Jimi Hendrix Experience двумя месяцами ранее, находился в творческом поиске, а новоявленные участники группы ещё не освоились с поставленными перед ними задачами, и потому большая часть материала звучит несколько хаотично и недостаточно выразительно.

В 2005 году концерт был издан на DVD, а в 2010-ом — на Blu-Ray с дорожкой DTS и документальным фильмом «The Road to Woodstock»; видео исполнения «Message to Love», «Spanish Castle Magic», «Foxy Lady», «Lover Man» и «Hey Joe» изданы впервые. «Live at Woodstock: A Second Look» представляет собой концерт Хендрикса с альтернативных точек; большую часть фильма составляет чёрно-белая съёмка студента Роберта Гудмана. В этой версии есть съёмка исполнения «Hear My Train a Comin'», не попавшей в официальную съёмку.

На пресс-конференции в Гарлеме 3 сентября 1969 года, отвечая на вопрос, почему «The Star-Spangled Banner» прозвучал именно так, Хендрикс сказал следующее:

Список композиций

Дополнительные факты 
 В концертном фильме U2 «Rattle and Hum» фрагмент «The Star-Spangled Banner» Хендрикса звучит в качестве вступления к «Bullet the Blue Sky».

См. также 
 Вудсток (фестиваль)

Примечания

Ссылки 
 
 

Концертные альбомы 1999 года
Концертное видео
Альбомы психоделического рока
Альбомы эйсид-рока
Альбомы на английском языке
Альбомы США
1999_07